Йон Ро́нни Йо́нсен (; ) — норвежский футболист. Выступал на позиции защитника.

Клубная карьера 
Начал карьеру в клубах низших лиг «Стокке», «Эик-Тёнсберг», в 1991 году перешёл в высшую лигу в клуб «Люн», а в 1994 году — в «Лиллестрём». На следующий сезон оказался в стамбульском «Бешикташе».

Летом 1996 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 1,2 миллиона фунтов стерлингов вместе с Сульшером. В первый же сезон выиграл чемпионат Англии, а первый гол забил в августе 1997 года в матче за Суперкубок, сравняв счёт после гола Марка Хьюза из «Челси». «Юнайтед» победил лондонцев в серии послематчевых пенальти (4:2).

В составе «Манчестер Юнайтед» четырежды становился чемпионом Англии, также выигрывал Кубок Англии в 1999 году. Йонсен выходил на поле во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов-1998/99, включая финал на «Камп Ноу», и помог команде одержать победу над «Баварией» и сделать требл впервые в своей истории. Но в дальнейшем из-за серии травм колена он сыграл очень немного матчей за клуб.

В 2002 году Йонсен подписал контракт с «Астон Виллой», а два года спустя перешёл в ещё один английский клуб — «Ньюкасл Юнайтед». В «Ньюкасле» он сыграл всего лишь в трёх матчах чемпионата, и после сезона 2003/04 объявил об окончании карьеры. Но вскоре он вернулся на поле в «Волеренге» из Осло, подписав с ней контракт в феврале 2005 года.

Карьера в сборной 
C 1991 по 2007 год Йонсен сыграл 62 игры и забил 3 гола за национальную сборную Норвегии. Он участвовал в чемпионате мира 1998 года, на Евро-2000 Йонсен не смог поехать из-за проблем с коленом.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион английской Премьер-лиги (4): 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01
 Обладатель Кубка Англии: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Англии: 1997
 Победитель Лиги чемпионов: 1998/99
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1999
Итого: 8 трофеев

 Волеренга
 Чемпион Норвегии: 2005
 Обладатель Кубка Норвегии: 2008
Итого: 2 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на Soccerbase
 Статистика на StretfordEnd.co.uk

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Волеренга»